

Útica
Útica — cidade da Antiguidade situada no norte da África, a noroeste de Cartago
Útica (Colômbia)

Utica
Utica (Carolina do Sul)
Utica (Dakota do Sul)
Utica (Indiana)
Utica (Kansas)
Utica (Michigan)
Utica (Minnesota)
Utica (Mississippi)
Utica (Missouri)
Utica (Nebraska)
Utica (Nova Iorque)
Utica (Ohio)
Utica (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos